Münchwilen steht für:

 Münchwilen AG, Gemeinde im Kanton Aargau
 Münchwilen TG, Gemeinde im Kanton Thurgau
 Bezirk Münchwilen im Kanton Thurgau